Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Shanghai Rolex Masters 2012. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich insgesamt sieben Spieler, welche in zwei Runde ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 5. bis 7. Oktober 2012 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Shanghai